Acarna är ett släkte av insekter. Acarna ingår i familjen Lophopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stritar
Acarna